La liste des joueurs du Dijon FCO regroupe l'ensemble des joueurs de football ayant effectué au moins un match avec l'équipe première du Dijon Football Côte d'Or.

Il s'agit d'une liste alphabétique indiquant :
 Le nom du joueur.
 Les joueurs de l'effectif actuel n'ont pas leurs statistiques à jour.
 Les joueurs de l'effectif actuel sont indiqués en GRAS et en ITALIQUE.
Certains joueurs sont issus du centre de formation ou de la réserve du club.
Les joueurs prêtés par le DFCO, mais toujours sous contrat avec le club sont aussi indiqués en GRAS et en ITALIQUE.
Des joueurs sont en ITALIQUE, car ils sont actuellement dans l'équipe B et ils sont susceptibles d'être dans l'équipe première ou professionnel. 
 Le poste auquel évolue le joueur ainsi que sa période au club.
 Le nombre de matchs joués sous les couleurs du DFCO.
 C'est le total des matchs disputés par le joueur en compétitions officielles (championnat, coupes nationales et coupes d'Europe), soit comme titulaire, soit comme remplaçant. Pour les joueurs de l'actuel effectif les données ne sont pas à jour.
 Le nombre de buts marqués sous les couleurs du DFCO.
 C'est le total des buts inscrits par le joueur en compétitions officielles (championnat, coupes nationales et coupes d'Europe). Pour les joueurs de l'actuel effectif les données ne sont pas à jour. 
 La nationalité sportive.
 Certains joueurs sont stagiaires ou bien sont issus de l'équipe réserve du club ou du centre de formation.
 A la suite des joueurs, les différentes nations représentées.
 Enfin, une liste des grands noms des joueurs qui ont évolué à Dijon avant la création du DFCO.

Dernière mise à jour : le .

Certaines saisons dont 2002-2003 et 2003-2004 sont partiellement prises en compte, car il manque de sources fiables.

Liste des joueurs

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N & O

P

R

S

T & U

V & W

X & Y

Z

Références 

Dijon FCO
Joueur du Dijon FCO